Арнольд Давидович Марголин (а, Киев — 29 октября 1956 года, Вашингтон) — русский адвокат, общественный деятель и писатель.

Биография 
Родился в семье киевского купца Давида Семёновича Марголина. Окончил Императорский университет Святого Владимира.

Выступал адвокатом в процессах, связанных с еврейскими погромами. В частности, при разборе дела о погроме в Нежине (1905) от имени 150 потерпевших евреев просил суд выслушать их соображения о действительной причине погрома, а именно, что погромы — дело рук одной и той же организации, но суд в этом отказал, и тогда процесс прошёл в отсутствии защитника и потерпевших. Выступал адвокатом по делу Бейлиса. За резкие выступления против властей был лишён адвокатского звания и восстановлен в правах лишь после Февральской революции 1917 года.

Участвовал в еврейской общественной жизни; был выборщиком в Государственную думу. Примыкал к сионистскому, а затем к территориалистскому движению, был одним из его лидеров после смерти М. Э. Мандельштама.

С ноября 1917 года — член Верховного суда Украинской народной республики. С ноября 1918 года — заместитель министра иностранных дел Директории. В марте 1919 году, после кровавого погрома в Проскурове, подал в отставку, но продолжал поддерживать правительство С. Петлюры, считая ответственным за погромы не украинское правительство Петлюры, а преступников, «чёрную сотню» и большевиков, которые хотели дискредитировать украинское правительство. C 1919 по ноябрь 1920 года (падение Директории) — дипломатический представитель правительства Директории в Лондоне.

В 1922 году переехал в США. Занимался адвокатской практикой, журналистской деятельностью, читал лекции.

Погиб в ДТП при переходе улицы.

Избранные публикации

В кинематографе 
Документальный фильм «Арнольд Марголин — выдающийся украинец и еврей» (2003), режиссёр Александр Муратов — о дипломатической деятельности А. Марголина.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники юридического факультета Киевского университета Св. Владимира
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Деятели УНР
Послы Украины в Великобритании
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов